Дискография американской рок-группы Cage the Elephant, исполняющей музыку в жанрах инди-рока, панк-блюза, альтернативного и гаражного рока, включает в себя 3 студийных альбомов, 1 концертный альбом, 1 мини-альбом и 9 синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы 

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Cage the Elephant
Cage the Elephant